AV est une abréviation, qui signifie :
 Audiovisuel
 art visuel
 à vendre
 anti-virus
 adult-video
 assurance-vie

AV est un code, qui signifie :
 Avianca, selon la liste des codes IATA
 Anguilla, selon la liste des codes de pays FIPS 10-4 ;
 Seaplane Tender, selon la liste des immatriculations des navires de l'US Navy
 Province d'Ávila, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole

Av est un nom :
 Av, le  de l'année ecclésiastique et  de l'année civile du calendrier hébraïque,

Av, Av., ou av., est une abréviation, qui signifie :
 avenue,
 avant (dans « av. J.-C. », par exemple).

aV peut faire référence à :
 attovolt,

av peut faire référence à :
 avar, une langue dans la norme ISO 639,

Voir aussi 
 A.V. un film hong-kongais